waterwolf (animalisering) de animalisering van de zee en grote meren als de vreter van land, in het bijzonder het Haarlemmermeer
De Waterwolf, een boezemgemaal in Groningen
Waterwolftunnel in de N201 tussen Aalsmeer en Schiphol onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer
Laboratorium Waterwolf, een onderzoekscentrum in Gouda, dat zich richt op 'lokale betekenis'
waterwolf als oude naam voor de vissoort snoek